Соревнования по вольной борьбе в категории до 68 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1992 года. Соревнования проходили в .

Медалисты

Легенда 
D2 — оба борца дисквалифицированы за пассивность (счёт 0-0);
DO — победитель не набрал технических баллов;
E2 — оба борца дисквалифицированы за нарушение правил;
EV — снятие с соревнований, нарушение правил;
PA — победа из-за травмы соперника;
PO — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший не набрал очков;
PP — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший набрал очки;
SO — победа с преимуществом 12–14 очков, проигравший не набрал очков;
SP — победа с преимуществом 12–14 очков, проигравший набрал очки;
ST — победа с явным преимуществом (15 баллов и более);
TO — туше;
CP — классификационные очки;
TP — технические очки.

Ход соревнований 
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по круговой системе. Спортсмен, потерпевший два поражения, выбывал из дальнейшей борьбы.

Группа A

Pool B

Финалы

Распределение мест

Ссылки 
 Официальный отчёт